Aliboron peut désigner :
 Aliboron, le nom occidental de Al-Biruni 973-1048, un savant iranien ;
 Aliboron, le nom de l'âne de Buridan qui meurt de ne pas s'être décidé entre l'avoine et l'eau ;
 aliboron, un autre nom de l'hellébore noir, considéré au Moyen Âge comme un remède universel contre la folie et souvent associé au mot maistre pour désigner le médecin (d'où, par dérision, le titre ironique de maistre Aliboron appliqué aux médecins, par association avec l'âne - L'expression Maistre Aliborum vient peut-être de « maître des alibis », donc homme subtil ; La Fontaine, ironiquement, l'associe à l’âne).

Voir aussi 
 Boronali (anagramme d'Aliboron) un peintre imaginaire du début du  n’ayant créé qu’une seule toile, en réalité peinte avec la queue de l'âne d'un cabaretier dans le but de ridiculiser les critiques d'art avant-garde

Référence